VK je lahko kratica ali del imena za:

 Air Nigeria, nigerijski nacionalni letalski prevoznik (IATA koda VK)
 Holden VK Commodore, avtomobil avstralskega proizvajalca Holden
 velikokalibrska puška
 VK (družbeno omrežje) - rusko spletno družbeno omrežje
 VK Mobile, nekdanji južnokorejski proizvajalec mobilnih telefonov
 Vodniška komisija PZS